Ма́ури (Mauri) — фамилия. Известные носители:
 Маури, Жозеп Мария (род. 1941) — католический священник, представитель в Андорре епископа Урхельского (с 2005 года Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья) как князя-соправителя этой страны.
 Маури, Карло (1930—1982) — итальянский альпинист и путешественник.
 Маури, Мусекела Пакоме (род. 1990) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Маури, Стефано (род. 1980) — итальянский футболист.
 Маури, Тадж (род. 1986) — американский актёр, танцор и певец.
 Маури, Тоньо (род. 1966) — мексиканский актёр и певец.
 Маури, Хосе (род. 1996) — аргентинский и итальянский футболист.
 Маури, Эджидио (1828—1896) — итальянский кардинал, доминиканец.
  (1791—1836) — итальянский ботаник и миколог; в биологической номенклатуре названия таксонов, выделенных им, сопровождаются сокрашением «Mauri».
 Кортина Маури, Педро (1908—1993) — испанский политик.
Топонимы
 Маури — река в Боливии.